Юрий Одарченко: Одарченко, Юрий Витальевич (род. 1960) — украинский политический деятель.
 Одарченко, Юрий Павлович (1903—1960) — русский поэт, художник, дизайнер.